Gräber ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gräber (* 1980), deutscher Journalist
 Friedrich Gräber (1915–1983), deutscher Jurist
 Manfred Gräber (* 1964), italienischer Naturbahnrodler
 Otto Gräber (1885–1952), deutscher Maler   
 Peter Gräber (* 1943), deutscher Hochschullehrer für Physikalische Chemie
 Roger Gräber (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Werner Gräber (1939–1995), deutscher Fußballspieler
 Winfried Gräber (* 1947), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Graeber
 Graber
 Greber